Розати () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Розати, Антонио (род. 1983) — итальянский футболист, вратарь футбольного клуба «Фиорентина».
 Розати, Вероника (род. 1984) — польская актриса.
 Розати, Дариуш (род. 1946) — польский экономист и политик.
 Розати, Джеймс (1911—1988) — американский скульптор.
 Розати, Джулио (1857—1917) — итальянский художник, ориенталист.
 Розати, Каролина (1826—1905) — итальянская балерина.
 Розати, Майк (род. 1968) — канадо-итальянский хоккейный вратарь.
 Розати, Сандро (род. 1958) — итальянский дзюдоист.